Padmore ist der Familienname folgender Personen:

 Andre Padmore (* 1982), Badmintonspieler aus Barbados
 George Padmore (1902–1959), westindischer Publizist und Politiker
 Mark Padmore (* 1961), britischer Tenor
 Richard Padmore (* 1974), ghanaisch-österreichischer Fußballspieler